São Vito — santo do 
 Vito (comandante militar) — oficial romano do 
 Vito (banqueiro) — bizantino do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história